Остро́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Даниловском районе Волгоградской области.

Административный центр — станица Островская.

История 
Островское сельское поселение образовано 22 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1058-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 

Муниципальные образования Даниловского района Волгоградской области